Patrick Finn ou simplesmente Pat Finn (nascido em 31 de julho de 1965 em Evanston, Illinois) é um ator estadunidense.

Pat Finn cresceu em Wilmette em Illinois e tem 5 irmãos. Ele cursou o ensino médio na Loyola Academy, em Wilmette e graduou-se na Universidade Marquette Milwaukee, em Wisconsin no ano de 1987. Após a formatura, ele se mudou para Chicago, onde trabalhou como vendedor de cerveja até se juntar à "Second City Touring Company Nacional". Durante este tempo, ele também estava realizando improvisação com a ImprovOlympic em Chicago. Depois de  se inscrever e se apresentar em dois shows residentes do Second City, Pat conseguiu o papel de irmão mais novo de George Wendt em (The George Wendt Show).

Em 2011 fez uma participação na série House MD como Senador Anderson no episódio chamado "Politicagem" da 7ª temporada.

Ligações Externas 

Atores dos Estados Unidos